Матве́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Матвеевское сельское поселение — входит в Парфеньевский район.
 Матвеевское сельское поселение — входит в Шарьинский район.

Курганская область
 Матвеевское сельское поселение — входит в Целинный район.

Мордовия 
 Матвеевское сельское поселение — входит в Темниковский район.

Новосибирская область
 Матвеевское сельское поселение — входит в Чановский район.

Саратовская область
 Матвеевское сельское поселение — входит в Балаковский район.

Ульяновская область
 Матвеевское сельское поселение — входит в Старомайнский район.